Sjakie en de chocoladefabriek, een boek van Roald Dahl
 Charlie and the Chocolate Factory (film), de filmversie van Tim Burton uit 2005
 Willy Wonka & the Chocolate Factory, de filmversie van Mel Stuart uit 1971
 Charlie and the Chocolate Factory (computerspel), een computerspel gebaseerd op de film
 Charlie and the Chocolate Factory (musical), een musical uit 2013 gebaseerd op het boek